Fahad Khalfan – calciatore qatariota, attaccante
 Nizar Khalfan – calciatore tanzaniano, centrocampista
 Salim Abdallah Khalfan – politico tanzaniano
 Talal Khalfan – calciatore omaniano